Sutera ist der Name 

 einer italienischen Gemeinde auf Sizilien, siehe Sutera
 einer Pflanzengattung aus der Familie der Scrophulariaceae, siehe Sutera (Gattung)
 einer auch als Schneeflöckchen bezeichneten Zierpflanze, siehe Chaenostoma cordatum 
 einer Kleinwagentype des malaysischen Autoherstellers Naza, siehe Naza Sutera

Sutera ist der Familienname folgender Personen:
 Enzo Sutera (* 1976), italienischer Gitarrist und Session-Musiker